Чемпионат Европы по боксу среди женщин 2018 — 11-й по счёту чемпионат континента среди женщин, который проводился с 5 по 12 июня 2018 года в болгарской столице — Софии. В соревнованиях приняли участие 146 спортсменок от 32 стран Европы.

Это второй чемпионат Европы по боксу среди женщин, который проводился в Софии. Примечательно, что оба турнира состоялись подряд в 2016 и 2018 году.

Участники 

  (2)
  (1)
  (8)
  (7)
  (3)
  (5)
  (2)
  (4)
  (3)
  (6)
  (1)

  (9)
  (3)
  (9)
  (3)
  (8)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (3)
  (2)

  (8)
  (6)
  (10)
  (1)
  (4)
  (6)
  (4)
  (10)
  (10)
  (2)

Медалисты

Распределение наград

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата Европы 2018
 Результаты чемпионата

Чемпионаты Европы по боксу
Международные спортивные соревнования в Софии
Спорт в Болгарии в 2018 году
2018 год в боксе
Октябрь 2018 года
бокс женский
Чемпионаты Европы в Болгарии
Международные соревнования по боксу в Болгарии